demografie
Amadeus (voornaam)
Wolfgang Amadeus Mozart, componist
Amadeus (diskjockey), pseudoniem van Italiaans rtv-presentator Amedeo Umberto Rita Sebastiani

informatica
Amadeus (computersysteem)

media
Amadeus (toneelstuk), toneelstuk van Peter Shaffer uit 1979 over de componisten Mozart en Salieri
Amadeus (film), filmversie van dit toneelstuk

muziek
Amadeus Quartet, twintigste eeuws strijkkwartet 
Amadeus Romanian Electric Quartet, Roemeens muziekgroep